Бере може да се односи на:

 Бере (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Бере (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје
 Бере Боге, насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бере сир Со, насељено место у Француској, у департману Меза